Brucker, Brücker (Bruecker):
 Johann Brucker (1913  1966), um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial
 Walter Brucker (1918  2001), um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial
Franz Xaver Brucker (1926  2018, um alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial como tenente

Brücker 
 Otto-Hermann Brücker (1899  1964), um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra
 Heinrich Brücker (1913  1984), um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial